«Бобро поржаловать!» (, дословно — «Добро пожаловать к Ш’тям») — французский комедийный фильм, снятый в 2008 году режиссёром Дани Буном по собственному сценарию. В 2008 году премьера картины состоялась 20 февраля в кинотеатрах региона Нор — Па-де-Кале (существовавшего до 2016 года) и в нескольких залах Соммы, а 27 февраля началась её демонстрация на остальной территории Франции. В России фильм вышел в прокат 6 мая 2010 года.

Слоган комедии — «Уж лучше вы к нам».

Фильм снискал во французском прокате небывалый успех (20,4 млн зрителей), превзойдя «Большую прогулку», удерживавшую первенство более 40 лет, и стал вторым по популярности после «Титаника» (20,7 млн).

Сюжет 
Фили́пп Абра́мс (Кад Мерад), начальник почтового отделения в Салон-де-Прованс, делает всё, чтобы получить назначение на Лазурный Берег. В своём рвении он заходит слишком далеко, и в наказание за служебный подлог вместо Средиземноморского побережья его переводят на два года в Берг на севере Франции, близ Дюнкерка, совсем рядом с бельгийской границей.

В представлении обитателей юга Франции, находящихся в плену стереотипов, Север (именно так переводится с французского первая часть названия региона Нор — Па-де-Кале: Nord означает север) — ужасный ледяной край, а его аборигены — невоспитанные и грубые мужланы, изъясняющиеся на непонятном языке шти. Разумеется, любящий муж и отец просто не способен потянуть за собой в этот ад жену и сына, они остаются на Юге.

К своему изумлению, обосновавшись в Берге, Абрамс почти сразу обнаруживает, что попал в отличное место, населённое добрыми и гостеприимными людьми. Правда, действительно говорящими на очень странном и не вполне понятном ему диалекте, к изучению которого Филипп сразу приступает с большим энтузиазмом. В лице одного из своих сотрудников, Антуа́на Байо́ля (Дани Бун), он обретает настоящего друга. Антуан, почтальон и единственный человек во всём городе, умеющий играть на старинном карийоне местной ратуши, в свои 35 всё ещё живёт с властной матерью, и это очень мешает его отношениям с коллегой, Аннабе́лль Декона́к (Анн Маривен). Горячий темпераментный южанин с азартом пытается помочь другу.

Каждые две недели Филипп возвращается на выходные в Салон-де-Прованс и сначала пытается рассказывать, что на Севере не так уж и плохо. Но его жена, Жюли́ Абра́мс (Зоэ Феликс), категорически отказывается этому верить. Она убеждена, что муж испытывает в далёком и ужасном Берге невероятные муки, но мужественно скрывает тяжёлую правду, дабы пощадить её чувства. Чтобы не нервировать жену информацией, полностью противоречащей её установкам, Филипп в конце концов решает не разубеждать её: напротив, он подкрепляет уверенность Жюли, выдумывая различные ужасы про жизнь на Севере, так как с удивлением обнаруживает, что эти басни заметно укрепляют его брак. Ведь жена его жалеет, восхищаясь и его жертвой во имя семьи, и его деликатностью при рассказах о степени тяжести этой жертвы.

Неделя за неделей Филипп глубоко погрязает во лжи. Двенадцать дней он с удовольствием работает на Севере в отличной компании Антуана, Аннабель и остальных сотрудников своего отделения, а на выходные ездит на Юг к жене за очередной порцией сочувствия. А супруга, всей душой поддерживая «страдальца-мужа», тем самым преодолевает и владеющую ею депрессию.

Но внезапно всё оказывается под угрозой, когда верная жена наконец собирается с силами и решается разделить с мужем его «ссылку». Филипп понимает, что крепко влип и без помощи друзей с Севера ему не выпутаться.

В ролях

Роли дублировали 
Роли в фильме дублировали актёры «6 кадров». Автором литературного перевода стал Андрей Бочаров.
 Эдуард Радзюкевич — Филипп Абрамс
 Владимир Скворцов — Антуан Байоль
 Галина Данилова — Жюли Абрамс
 Ирина Медведева — Аннабелль Деконнак
 Ольга Лапшина — мать Антуана
 Игорь Ясулович — двоюродный дедушка Жюли
 Фёдор Добронравов — Жан Сабрие
 Александр Леньков — месье Вассёр

Критика 
Полина Грибовская в своей рецензии, опубликованной на сайте Интерфакса, отмечает наряду с трудоёмкостью перевода фильма старания команды прокатной российской компании «Вольга» по адаптированию фильма к российскому прокату: 
Однако же при этом замечает:

Вокруг фильма 
В финале Кубка французской лиги по футболу весной 2008 года сошлись «ПСЖ» и «Ланс», на матч которого ходили главные герои фильма. Парижане растянули плакат с надписью «Педофилы, безработные, кровосмешенцы: добро пожаловать к шти», отсылая к фильму и недавнему скандалу, когда на севере страны выяснилось, что местный житель много лет держал в сексуальном рабстве дочь. Присутствовавший на матче Николя Саркози пообещал наказать столичный клуб, выигравший титул за счёт пенальти в добавленное время. ПСЖ был дисквалифицирован на следующий розыгрыш Кубка, однако апелляция клуба оказалась успешной, и он сыграл в турнире, в четвертьфинале снова обыграв «Ланс».

Итальянский ремейк «Добро пожаловать на юг» () снята Medusa Film в 2010 году. Сюжет повторяет оригинальную версию: менеджер (Клаудио Бизио) почтовой службы недалеко от Милана на севере Италии, был сослан на два года в Кастеллабате, городок близ Салерно на юге Италии. Дани Бун, режиссёр и исполнитель одной из главных ролей французского оригинала, появляется в этом ремейке в эпизодической роли.

В 2008 году переговоры об американском ремейке велись между Данни Буном и Уиллом Смитом, предполагаемое название фильма было «Welcome to the Sticks». Идея была заброшена в 2015 году.

Город Берг в департаменте Нор, где происходит основное действие фильма, после его выхода на экраны стал популярнейшим туристическим объектом.

Примечания 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2007 года
Фильмы Дани Буна
Фильмы на вымышленном языке
Фильмы TF1 Films Production